Playa (spiaggia in lingua spagnola) può riferirsi a:

 Plaia, o anche Playa o Plaja – litorale sabbioso a sud di Catania
 Playa – gruppo musicale rhythm and blues statunitense
 Playa – municipio de L'Avana (Cuba)
 Playa – singolo di Baby K del 2019